La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias o ZALIA es una zona de actividades logísticas de más de 400 hectáreas que se encuentra enclavada en la parroquia de San Andrés de los Tacones, dentro del concejo de Gijón en el Principado de Asturias (España). Su función es posicionar el área metropolitana de Asturias como eje del Arco Atlántico.

Accionario 
El complejo se administra a través de la empresa Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S.A., constituida en 2005, cuyo accionariado se reparte de la siguiente manera:
40% Principado de Asturias 
30% Autoridad Portuaria de Gijón
15% Autoridad Portuaria de Avilés 
10% Ayuntamiento de Gijón 
5% Ayuntamiento de Avilés

Comunicaciones 
El área logística tiene accesos desde la Autovía A-8 (Salida El Montico, dirección Avilés), y a escasos metros de la bifurcación con la Autopista A-66 Gijón-Sevilla. También tiene acceso a la línea de ferrocarril Venta de Baños-Gijón mediante la estación de Monteana, de la línea C-1. El Puerto de El Musel cuenta con conexión tanto por ferrocarril como por vía rápida.

Se está construyendo un vial que ofrezca una conexión más directa; discurre paralelo a la A-8 y se conectará con la GJ-20 (casco urbano de Gijón) y la GJ-81 (Puerto de El Musel).

Referencias

Enlaces externos 
 ZALIA
 FERNÁNDEZ NOGUEROL, S. (2012): "La implantación de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias y su repercusión territorial (2004-2012)". Ería: revistra cuatrimestral de Geografía (Universidad de Oviedo), núm. 90, pp. 55-74.

Entidades y empresas públicas de Asturias
Área metropolitana de Asturias
Economía de Gijón
Puerto de Gijón
Transporte de Asturias
Zonas de actividades logísticas
Parques industriales de Asturias
Entidades y empresas públicas del Ayuntamiento de Gijón